Сюрве́єр ( — «наглядач, інспектор», а також «топограф») — термін, що має кілька значень:

 Сюрвеєр — термін у страхуванні, що позначає інспектора або агента страховика, що здійснює огляд майна.
 Сюрвеєр флоту — посада в британському Адміралтействі, що існувала з XVI до середини XIX століття.

Сервеєр 
 «Сервеєр» («Сюрвеєр») — програма розробки і запусків американських автоматичних міжпланетних станцій для дослідження Місяця, яка тривала з 1966 по 1968.
 Сервеєр-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — серія американських космічних апарат з програма «Сервеєр».
 Сервеєр — гора (2365 м), вершина у горах Кайкоура, Нова Зеландія.